Realeza steht für:

 Realeza (Manhuaçu), Distrikt in Manhuaçu, Minas Gerais, Brasilien
 Realeza (Paraná), Munizip im Südwesten des Bundesstaats Paraná, Brasilien